В одиночному розряді тенісного турніру Sunsmart Victorian Open 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Аманда Кетцер здобула титул, у фіналі перемігши Наоко Савамацу 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Аманда Кетцер (переможниця)
  Наоко Савамацу (фінал)
  Жулі Алар (2-ге коло)
  Патрісія Гі (2-ге коло)

 Емануела Зардо (2-ге коло)
 Вілтруд Пробст (1-ше коло)
 Манон Боллеграф (1-ше коло)
 Лінда Вілд (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Sunsmart Victorian Open